200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIV Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Eliminacje i finały miały miejsce 25 września 1988 roku.

Mistrzem olimpijskim został Węgier Tamás Darnyi, dla którego był to drugi złoty medal na tych igrzyskach. Darnyi czasem 2:00,17 pobił własny rekord świata. Srebro wywalczył reprezentant NRD Patrick Kühl (2:01,61), a brąz zdobył Wadim Jaroszczuk (2:02,40) z ZSRR.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Najszybszych ośmiu zawodników zakwalifikowało się do finału A (Q), a kolejnych ośmiu do finału B (q).

Finały

Finał B

Finał A

Przypisy 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988